Andrus Ansip byl předsedou dvou estonských vlád:

 První vláda Andruse Ansipa – složená ze stran Reformierakond, Keskerakond a Rahvaliit (13. dubna 2005 – 5. dubna 2007)
 Druhá vláda Andruse Ansipa – složená ze stran Reformierakond, IRL a SDE (5. dubna 2007 – 4. dubna 2011)

a je předsedou vlády současné:
 Třetí vláda Andruse Ansipa – složená ze stran Reformierakond a IRL (od 4. dubna 2011)